Ollagüe steht für:

 Ollagüe (Ort), Ort in Chile
 Ollagüe (Vulkan), Vulkan in den Anden

Ollague ist:

 ein Synonym für den Meteoriten Imilac, siehe auch Imilac-Meteoritenkrater